

Persone 
 Penelope Wensley – politica australiana

Geografia 
Inghilterra
 Wensley – villaggio del Derbyshire
 Wensley – villaggio e parrocchia civile del North Yorkshire